Stratus ist:
 eine Wolkenart, siehe Stratus
 ein Auto, siehe Chrysler Stratus und Dodge Stratus
 eine Computerfirma, siehe Stratus Technologies
 der Familienname von Trish Stratus (* 1975), kanadisches Model und professionelle Wrestlerin